Die 17. Biathlon-Europameisterschaften 2010 wurden vom 2. bis 7. März 2010 in jeweils vier Wettkämpfen für Frauen und Männer im estnischen Otepää ausgetragen. Dazu gab es erneut Juniorenbewerbe.

Männer

Einzel 20 km

Sprint 10 km

Verfolgung 12,5 km

Staffel 4x7,5 km

Frauen

Einzel 15 km

Sprint 7,5 km

Verfolgung 10 km

Staffel 4×6 km

Biathlon-Junioreneuropameisterschaften 

Die Biathlon-Junioreneuropameisterschaften 2010 wurde vom 2. bis 7. März in jeweils drei Wettkämpfen für Frauen und Männer in Otepää als Unterbau zur Senioren-EM ausgetragen. Ein Staffelwettkampf wurde in einem Mixedrennen durchgeführt, zudem konnten zumeist die besten der Junioren in den Seniorenstaffeln starten.

Medaillenspiegel

Junioren

Juniorinnen

Mixed

Weblinks 
 Einzel Männer im IBU-Datacenter (biathlonresults.com)
 Sprint Männer
 Verfolgung Männer
 Staffel Männer
 Einzel Frauen
 Sprint Frauen
 Verfolgung Frauen
 Staffel Frauen
 Einzel Junioren
 Sprint Junioren
 Verfolgung Junioren
 Einzel Juniorinnen
 Sprint Juniorinnen
 Verfolgung Juniorinnen
 Mixedstaffel Junioren

2010
Europameisterschaften
Europameisterschaften 2010